Elena Yurievna Bechke, née le 7 janvier 1966 à Léningrad, est une patineuse artistique russe qui concourt en couple. Avec son partenaire Denis Petrov, dont elle a été l'épouse de 1992 à 1995, elle a gagné une médaille d'argent olympique en 1992.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Valery Kornienko (6 saisons : 1981-1987)
 Denis Petrov (5 saisons : 1987-1992)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique russe
Patineuse artistique soviétique
Sportive de l'Équipe unifiée
Médaillée de bronze olympique de l'Équipe unifiée
Naissance en janvier 1966
Naissance à Léningrad
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 1992